Това е списък на най-големите познати звезди. Размерът им е изразен в брой слънчеви диаметри.

Точната подредба на списъка не е напълно изяснена, нито изцяло пълна.
 Двойните звезди понякога се третират поотделно, в други класификации те могат да бъдат комбинирани.
 В измерваните данни присъства статистическа грешка.
 Диаметърът на Слънцето е 1.392×109 метра.

Вижте също 
 Съзвездие
 Списък на най-ярките звезди

Външни препратки 
  BBC News Трите най-големи звезди
  YouTube Визуално сравнение на размерите на звезди и планети
  CosmosUp Петте най-големи звезди в галактиката

Звезди
Звезди, най-големи